Яков Вейнберг: Вейнберг, Яков Владимирович (1875—1956) — российский и американский композитор.
 Вейнберг, Яков Игнатьевич (1824—1896) — педагог, тайный советник.